Robert Coleman puede referirse a:

Robert Coleman Richardson, Premio Nobel de Física de 1996.
Robert Coleman, actor estadounidense.
Robert Coleman, actor británico en The Devil's Whore.
Robert Coleman (1748 - 1825), industrial irlandés-estadounidense.
Robert Coleman, geólogo estadounidense.
Robert Coleman (1883 – 1960), medallista olímpico británico.
Bob Coleman (1890 — 1959), jugador de béisbol estadounidense.
Robert Moorhouse Coleman III (n. 1997), actor estadounidense cuyo nombre artístico es Bobby Coleman.
Robert F. Coleman, matemático e investigador del Universidad de California en Berkeley y acreedor del MacArthur Fellow.
Robert Coleman-Senghor (1940 – 2011), profesor del Sonoma State University y alcalde de Cotati, California.